Perifolio puede referirse a:

 el nombre común del género Anthriscus;
 el nombre común de la planta Chaerophyllum hirsutum;
 el nombre común de la planta Sanguisorba minor;
 el nombre común de la planta Sanguisorba officinalis; o
 el nombre común de la planta '''''Sanguisorba verrucosa.